Го-Ёдзэй (, 31 декабря 1572 — 25 сентября 1617) — японский император. Его правление символизирует переход между периодами Адзути-Момояма и Эдо. Император Го-Ёдзэй был назван по имени императора Ёдзэй, правившего в IX веке, к которому была добавлена приставка го- (後), которая переводится как «поздний», а в некоторых старых текстах — как «второй», так что имя императора может означать «более поздний Ёдзэй» или «Ёдзэй II».

Биография 
Катахито стал императором, когда его дед отрёкся от престола. 5 ноября 1586 года он был назначен наследником престола, а 17 декабря того же года (14 год эры Тэнсё, 7-й день 11-го месяца) уходящий император передал ему власть. Предыдущее отречение в истории Японии произошло в 1464 году (император Го-Ханадзоно). Обычно отречения происходили по причине истощения казны или беспорядков в стране. В том же году император Го-Ёдзэй женился на младшей сестре Токугавы Иэясу, будущего основателя сёгуната Токугава. В 1588 году (16 год эры Тэнсё, 6-й месяц) император и его отец посетили дом Тоётоми Хидэёси в Киото. Это был первый случай с 1521 года, когда император появился на публике.

Император дал Тоётоми Хидэёси титул тайко, который, как правило, присваивался отцу главного советника императора, или главному советнику, отошедшему от дел. Это фактически усилило власть и придало легитимность правлению Тоётоми Хидэёси, который в 1590 году захватил замок Одавара и уничтожил клан Ходзё, положив тем самым конец феодальным войнам, сотрясавшим Японию с 1467 года. В 1592 и 1598 годах Тоётоми Хидэёси дважды вторгался в Корею, оба раза неудачно (Имдинская война). Борьба за власть после смерти Тоётоми Хидэёси привела к битве при Сэкигахара в 1600 году.

На правление императора Го-Ёдзэй пришлось назначение Токугавы Иэясу сёгуном и начало сёгуната Токугава (1603 год). В этот момент власть клана Токугава ещё не была достаточной, не было понятно, продержится ли сёгунат достаточно долго. Отношения между императором и Токугавой Иэясу тоже были не вполне определены, и Токугава лишь позже и постепенно начал вмешиваться в дела императорского двора.

В 1606 году началось строительство замка Эдо.

20 мая 1610 года император выразил желание отречься от престола в пользу своего третьего сына Котохито, и 9 мая 1611 года (16 год эры Кэйтё) он передал правление сыну, который стал императором под именем Го-Мидзуноо.

После отречения Го-Ёдзэй жил шесть лет в императорском дворце Сэнто. Он умер 25 сентября 1617 года.

Генеалогия 
До того, как император Ёдзэй взошёл на трон, его именем было Катахито (周仁). Он был старшим сыном принца Масахито (1552—1586), старшего сына императора Огимати. Мать Катахито была фрейлиной. Семья императора жила с ним во дворце Хэйан.

У него было как минимум 25 детей, двенадцать от императрицы, остальные от фрейлин и наложниц. Третьим его сыном был Котохито, будущий император Го-Мидзуно.

Примечания

Ссылки 
 Hirai, Kiyoshi. (1950). "A Short History of the Retired Emperor’s Palace in the Edo Era, " Architectural Institute of Japan: The Japanese Construction Society Academic Dissertation Report Collection (日本建築学会論文報告集), No.61(19590325).link to online catalog (English)  link to digitized text/drawings (Japanese)
 Meyer, Eva-Maria. (1999).  Japans Kaiserhof in der Edo-Zeit: unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 1846 bis 1867. Münster: LIT Verlag. ISBN 3-8258-3939-7, ISBN 978-3-8258-3939-0; OCLC 42041594
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon (1956). Kyoto: The Old Capital of Japan, 794—1869. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 182637732
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon (1959). The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
 Screech, Timon (2006). Secret Memoirs of the Shoguns: Isaac Titsingh and Japan, 1779—1822. London: RoutledgeCurzon. ISBN 0-203-09985-0, ISBN 978-0-203-09985-8; OCLC 65177072
 Titsingh, Isaac (1834). Nihon Odai Ichiran; ou,  Annales des empereurs du Japon. Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. OCLC 5850691.
 Varley, H. Paul (1980).  Jinnō Shōtōki: A Chronicle of Gods and Sovereigns. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-04940-4; ISBN 978-0-231-04940-5; OCLC 59145842